Woobinda – serie televisiva australiana, andata in onda in Italia tra gli anni settanta e ottanta
 Woobinda – brano musicale utilizzato come sigla della serie televisiva Woobinda inciso nel 1978 da Riccardo Zara e Le Mele Verdi
 Woobinda – raccolta di racconti di Aldo Nove. Il libro è stato pubblicato nel 1996 da Castelvecchi, per poi essere integrato nella raccolta Superwoobinda, pubblicata da Einaudi nel 1998